Фёдоровский райо́н () — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в её границах под наименованием муниципальный район Фёдоровский район () в составе Республики Башкортостан Российской Федерации.

Административный центр — село Фёдоровка.

География 
Район расположен на юго-западе Республики Башкортостан, в засушливой степной зоне Предуралья. С запада район граничит с Шарлыкским районом Оренбургской области, на севере — со Стерлибашевским, на юге — с Куюргазинским, на востоке — с Мелеузовским районами Республики Башкортостан, общая площадь района — 1693 км². Районный центр расположен в 200 км от Уфы.

Геология и почвы
Территория района входит в состав Предуральской степной зоны, которая представлена слабоволнистыми Уршак-Ашкадарской и Чермасано-Демской равнинами, а также объединяет юго-восточную оконечность Бугульмино-Белебеевской возвышенности и северные отроги Общего Сырта. Основу геологического строения Уршак-Ашкадарской и Чермасано-Демской равнин составляют отложения Уфимского яруса верхнепермской системы. Эту территорию можно охарактеризовать как приподнятую крупноволнистую равнину, расчлененную большими речными долинами притоков р. Белой (Чермасан, Дема, Уршак, Ашкадар и др.) на ряд массивных междуречий, которые являются основными орографическими элементами.

Основными почвообразующими породами в Предуральской степной зоне являются послетретичные отложения в виде делювиальных, элювиальных и элювио-делювиальных образований. Господствующим типом среди почв является чернозём. Подтиповыми представителями, имеющими преимущественное распространение, являются выщелоченные, типичные, типичные карбонатные чернозёмы. 84 % площади пахотных угодий на Чермасано-Ашкадарской равнине приходится на эти почвы.

Карбонатные чернозёмы формируются главным образом на желтовато-бурых опесчаненных делювиальных карбонатных суглинках и на элювиикар-бонатных пород. Мощность их гумусового горизонта обычно колеблется в пределах 30—65 см, а содержание гумуса составляет 7—10 %.

Климат
Климат предуральской степной зоны характерен почти для всей равнинно-возвышенной части территории Башкирии, расположенной в левобережье реки Белой. Он отличается повышенными летними температурами воздуха, недостаточным количеством атмосферных осадков (как по многолетним данным, так и по отдельным годам), частыми снежными метелями в зимний период, суховейными ветрами и явлениями засухи летом. Для климата этой зоны республики характерны также сравнительно малая облачность и пониженная относительная влажность воздуха в летний сезон. Среднегодовая сумма атмосферных осадков колеблется в пределах 300—400 мм, а среднегодовая температура воздуха — 2,2—2,8°. Здесь наблюдаются резкие изменения погоды в любом сезоне года. Зима бывает умеренно-холодной, обычно малоснежной, лето жаркое, а в иные годы сопровождается пыльными бурями (особенно в юго-западной части зоны, Чермасано-Демском и Приашкадарском районах). Поэтому большое хозяйственное значение приобретает здесь борьба с засухами, суховеями и пыльными бурями.

Особенностью температурного режима является резкий контраст зимы и лета. Средние температуры в самом холодном (январь) и самом теплом (июль) месяцах года колеблются от -5...-19° до +19...+22°С. Сумма активных температур в условиях Белебеевской возвышенности и северной части Общего Сырта (зона умеренно-теплого полузасушливого климата): 1800—2200°, длительность безморозного периода 110—140 дней, годовая сумма осадков более 450 мм, из них на летний сезон приходится 250—300 мм, мощность снежного покрова 50—60 см, повторяемость засух — менее 20 %. Сумма активных температур в условиях Уршак-Ашкадарской и Чермасано-Демской равнин и южной части Общего Сырта (зона умеренно засушливого климата) колеблется в пределах 2000—2200°, продолжительность безморозного периода 110—140 дней в более северной части равнины и 104—120 дней в южной, годовая сумма осадков от 400—450 мм до 300—450 мм, мощность снежного покрова 30—50 см. В этой зоне проявляются периодические засухи, их повторяемость возрастает к югу степной зоны до 40 %.

В целом территория Предуральской степи относится к зоне умеренно теплого полузасушливого и засушливого климата (Кадильников, Тайчинов, 1973).

По степени увлажненности, с учётом тепла и осадков за период наиболее активной вегетации растений, выделяются районы бездефицитного увлажнения (северная половина Чермасано-Демской равнины и Белебеевская возвышенность), в которых гидротермический коэффициент колеблется в пределах 1, и пониженного слабодефицитного и недостаточного увлажнения (южные районы Чермасано-Демской равнины и Общего Сырта), где гидротермический коэффициент меньше 1.

История 
До 1935 года территория нынешнего Фёдоровского района относилась к Стерлитамакскому кантону.

Район был создан 31 января 1935 года. В его состав первоначально вошли 13 сельских советов Стерлибашевского и пять сельских советов Мелеузовского районов.

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 15,99 тыс. чел.
 2035 — 13,68 тыс. чел.

 Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: татары — 31,9 %, русские — 23,1 %, башкиры — 20 %, чуваши — 12,2 %, мордва — 10,4 %, лица других национальностей — 2,4 %.

Переселение татар на территорию района происходило с середины XVIII века. На правах припущенников они селились в башкирских аулах, ставших затем татарскими (села Балыклы, Каралачик, деревни Атяшево, Яушево и другие). Татарами были основаны село Акбулат и деревня Балыклыбашево.

На территории района селились представители и потомки татарских княжеских и дворянских родов Акчуриных (в деревнях Батырово и Балыклы), потомки Дашкиных (деревня Старо‑Яушево), Кашаевых (деревни Акбулат и Батырово).

Административное деление 
В Фёдоровский район как административно-территориальную единицу республики входит 14 сельсоветов.

В одноимённый муниципальный район в рамках местного самоуправления входит 14 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Населённые пункты 
В районе 68 населённых пунктов.

Образование, культура и социальная сфера 
 40 общеобразовательных школ, в том числе 13 средних;
 детская школа искусств;
 музыкальная школа;
 23 массовых библиотеки;
 32 клубных учреждения;
 4 больницы.

Экономика 
Район сельскохозяйственный. Промышленность и переработка развиты слабо. Имеются месторождения кирпичного сырья, песчано-гравийной смеси, строительного камня. Площадь сельскохозяйственных угодий — 136,2 тыс. га, в том числе пашни — 91,3 тыс. га, сенокосы — 7,9 тыс. га, пастбища — 36,9 тыс. га.

Транспорт 
По территории района проходят автодороги Стерлибашево — Фёдоровка — Мелеуз, Фёдоровка — Стерлитамак, Фёдоровка — Дедово — Ермолаево.

Пресса 
Издаётся газета на русском, татарском и башкирском языках «Ашкадарские зори» (прежнее название — «К победе»).

Достопримечательности 
Истоки крупных рек Южного Урала Дёмы и Ашкадара.

Вблизи д. Новомихайловки находятся восстановленный Покрово-Эннатский монастырь и источник преподобной Зосимы Еннатской с часовней.

Люди, связанные с районом 
 Абдюшев, Хабибулла Бахтигареевич — Герой Социалистического Труда.
 Акчурин, Радиф Галеевич — чемпион мира по борьбе куреш.
 Антошкин, Николай Тимофеевич — Герой Советского Союза.
 Бакланов, Пётр Яковлевич — экономик-географ, академик РАН.
 Казанин, Геннадий Семёнович — учёный-геофизик, генеральный директор Морской арктической геологоразведочной экспедиции (МАГЭ).
 Антипов-Каратаев, Иван Николаевич - советский почвовед, профессор МГУ (1940), почетный доктор Софийского университета имени Климента Охридского (1947), академик АН Таджикской ССР (1951).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Фёдоровского муниципального района
 

Районы Башкортостана
Фёдоровский район Башкортостана